Мариенхафе () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Аурих. Подчиняется союзу общин Брокмерланд. Население составляет 2029 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 4,06 км². Официальный код — 03 4 52 017.

См. также 
 Клаус Штёртебекер
 Мариенкирхе в Мариенхафе

Примечания 

Города Нижней Саксонии
Аурих (район)